Резня в Бэллимёрфи (, ) — расстрел мирных жителей в округе Бэллимёрфи города Белфаст британскими солдатами Парашютного полка, совершённый с 9 по 11 августа 1971 года в разгар операции «Деметриус». События часто называют Белфастским кровавым воскресеньем (через год ещё одно «кровавое воскресенье» устроили солдаты того же полка). Это один из первых случаев насилия в отношении мирного населения Северной Ирландии со стороны британской армии в ходе вооружённого конфликта.

События 
В понедельник, утром 9 августа 1971 британская армия начала операцию «Деметриус» с целью ареста всех подозреваемых в сотрудничестве с боевиками ИРА. Для проведения операции был задействован Парашютный полк. После вступления парашютистов в округ Бэллимёрфи республиканцы открыли огонь, в ответ на что парашютисты также начали стрелять. Это и привело к жертвам среди мирного населения. Семьи погибших потребовали извинений от правительства Великобритании, заявив, что погибшие не совершали чего-либо противозаконного.

Жертвы 
Шесть человек были убиты 9 августа.
 Фрэнсис Куинн (19 лет), убит снайпером с военной базы при попытке помочь раненому.
 Хью Маллан (38 лет), католический священник, также убит снайпером при попытке помочь раненому.
 Джоан Коннолли (50 лет), убита прямо напротив военной базы.
 Дэниэл Теггарт (44 года), получил четырнадцать ранений. Большинство из них пришлись в спину.
 Ноэль Филлипс (20 лет), убит прямо напротив военной базы.
 Джозеф Мёрфи (41 год), убит прямо напротив военной базы.

Один человек был застрелен 10 августа, ещё четверо убиты 11 августа.
 Эдвард Дохерти (28 лет), убит на Уайтрок-Роуд.
 Джон Лаверти (20 лет) и Джозеф Корр (43 года) убиты в разных местах Уайтрок-Роуд. Лаверти получил два ранения (в спину и в ногу). Корр получил множество ранений, от их последствий скончался 27 августа.
 Джон Маккерр (49 лет), расстрелян неизвестными около католической церкви, от последствий ранений скончался 20 августа.
 Пэдди Маккарти (44 года), запуган до смерти солдатами, которые якобы угрожали ему незаряженным оружием и пытались ему «выстрелить» в рот. Умер от отказа сердца.

Расследование 
В ноябре 2018 года было начато коронерское расследование событий в Бэллимёрфи. В суде было заслушано около 150 свидетелей, в том числе почти 60 солдат, более чем 30 гражданских, а также экспертов по баллистике и судебно-медицинских экспертов. 11 мая 2021 было дано заключение коронера, которая расследовала данные события. Согласно этому вердикту в Бэллимёрфи имели место беспорядки, однако ответ военных на это был «диспропорциональным», а все десять погибших признаны невиновными. Также указано, что девять из десяти жертв были убиты военными Соединенного Королевства. Вину в смерти десятого погибшего установить не представилось возможным.

См. также 
 Операция «Деметриус»
 Кровавое воскресенье (1972)

Примечания

Ссылки 
 An Phoblacht: Ballymurphy Massacre: Relatives call for action
 BelfastMedia.com: Ballymurphy Internment Massacre
 «Families demand British tell the truth about Belfast’s Bloody Sunday»
 Novopress.info: Ballymurphy Massacre Mural Unveiled

События 9 августа
События 10 августа
События 11 августа
Август 1971 года
1970-е годы в Северной Ирландии
История Белфаста
Конфликт в Северной Ирландии
Бэллимёрфи